Ney da Silva Padilha, o Neizinho, (21 de abril de 1958) é um político brasileiro.

Filiado ao PSB, foi eleito em 2004 prefeito da cidade de Rosário do Sul.

Em 2008, foi reeleito para outro mandato de 4 anos. E 2013, já fora do mandato, foi convidado a devolver  1 milhão e 54 mil reais aos cofres públicos por irregularidades apontadas em audiência no Tribunal de Contas gaúcho.http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rs/noticias/100000652176/ex-prefeito-de-rosario-do-sul-tera-que-devolver-dinheiro.html

Prefeitos de Rosário do Sul
Membros do Partido Socialista Brasileiro do Rio Grande do Sul
Membros do Partido Socialista Brasileiro